Bundestagswahlkreis 46 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Hameln-Pyrmont – Holzminden (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Gifhorn – Peine (2009)
 Bundestagswahlkreis Hameln-Pyrmont – Holzminden (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Helmstedt – Wolfsburg (1965 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Hameln – Springe (1949 bis 1961)